Nørre Herred henviser til flere artikler:
 Nørre Herred (Jylland) – et herred i Viborg amt.
 Nørre Herred (Bornholm) – et herred på Bornholm.
 Lollands Nørre Herred – et herred på Lolland.
 Morsø Nørre Herred – et herred på Mors.
 Nørre Horne Herred – et herred i Ringkøbing Amt.